They Don't Know About Us () може означати:
 They Don't Know About Us — пісня канадської поп-співачки Вікторії Дюффілд за участю австралійського співака Коді Сімпсона.
 They Don't Know About Us — пісня англо-ірландського бой-бенду One Direction.